София Луиза фон Хесен-Дармщат (; * 6 юли 1670 в Дармщат; † 2 юни 1758 в Йотинген) е ландграфиня от Хесен-Дармщат и чрез женитба княгиня на Йотинген-Йотинген в Швабия, Бавария.

Тя е дъщеря на ландграф Лудвиг VI фон Хесен-Дармщат (1630 – 1678) и втората му съпруга херцогиня Елизабет Доротея фон Саксония-Гота-Алтенбург (1640 – 1709), единственото дете на херцог Йохан Филип от Саксония-Алтенбург (1597 – 1639) и принцеса Елизабет фон Брауншвайг-Волфенбютел (1593 – 1650).

Тя умира на 87 години на 2 юни 1758 г. в Йотинген, Бавария.

Фамилия 
София Луиза фон Хесен-Дармщат се омъжва на 11 октомври 1688 г. в Дармщат за княз Албрехт Ернст II фон Йотинген-Йотинген (1669 – 1731). Те имат две деца:
 Албрехт Ернст (*/† 29 юли 1689)
 Елизабет Фридерика София фон Йотинген-Йотинген (14 март 1691, Йотинген – 14 май 1758, Вайкерсхайм), омъжена на 1 ноември 1713 г. в Йотинген за граф Карл Лудвиг фон Хоенлое-Вайкерсхайм (23 септември 1674, Ордруф – 5 май 1756 Вайкерсхайм)

Литература 
 Constantin von Wurzbach: Oettingen-Wallerstein, die Fürsten von, Genealogie. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 21. Theil. Kaiserlich-königliche Hof – und Staatsdruckerei, Wien 1870, S. 29
 Volker von Volckamer: Oettingen, Grafen und Fürsten zu. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 19, Duncker & Humblot, Berlin 1999, ISBN 3-428-00200-8, S. 472 – 474.
 Detlev Schwennicke, Europaische Stammtafeln, New Series, Vol. I/2, Tafel 249.

Източници

Външни препратки 
 Sophie Luise von Hessen-Darmstadt, Fürstin zu Öttingen-Öttingen, geni.com
 Sophie Luise, Landgräfin von Hessen-Darmstadt, geneall.net
 Geneagraphie
 Sophia Luisa von Hesse-Darmstadt, our-royal-titled-noble-and-commoner-ancestors.com
 Sophie Louise Hessen-Darmstadt, thepeerage.com
 Sofie Luise Landgräfin von Hessen-Darmstadt, Genealogics – Leo van de Pas

Родословно дърво 

Хесени
Йотингени
Князе
Жени
Родени в Дармщат